В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Штефан-Водского района входит 26 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Штефан-Водэ ();
 19 сёл, не входящих в состав коммун;
 6 сёл, входящих в состав 3 коммун.

Примечания 

Штефан-Водский район
Штефан-Водский район